Монсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Монсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Монсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона